Armand Barbès, Frans revolutionair uit de 19e eeuw
De naar hem vernoemde plaatsen:
 Boulevard Barbès Een boulevard in Parijs
 Barbès - Rochechouart (metrostation) Een nabijgelegen metrostation
 De wijk Goutte d'Or wordt in de volksmond ook vaak aangeduid als Barbès